Perlit (kőzet) – hasznos ásványi anyagokból álló kőzet.
 Perlit (acél) – acél mikroszerkezetének egyik formája